La Coppa di Israele 1991-1992 è la 32ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1991-1992

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1991
Pallacanestro nel 1992
Coppa di Israele di pallacanestro maschile